De Russische voetbalbeker 2009/10 (Russisch: Кубок России по футболу 2009/10) was de 18de editie van de strijd om de Russische voetbalbeker sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. De finale werd gespeeld op 16 mei 2010 en stond onder leiding van scheidsrechter Aleksandr Kolobaev. Onder leiding van trainer-coach Luciano Spalletti won FK Zenit Sint-Petersburg de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis en kwalificeerde zich voor de play-offronde van de UEFA Europa League 2010/11. Het enige doelpunt kwam in de 60ste minuut op naam van Roman Sjirokov, die scoorde vanaf de strafschopstip.

Schema

Zie ook
Premjer-Liga 2009
Premjer-Liga 2010
Russisch voetbalelftal in 2009
Russisch voetbalelftal in 2010

2010
Russische